Кацнельсон – єврейське прізвище. 

 Кацнельсон Абрам Ісакович (* 1 січня 1914, м. Городня Чернігівської області — † 21 серпня 2003, Лос-Анджелес, штат Каліфорнія) — український поет, літературознавець.
 Берл Кацнельсон (1887 - 1944) – єврейський політик і журналіст, діяч робітничого сіонізму, один з лідерів руху Мапай.
 Дора Кацнельсон (1921 - 2003) – польська журналістка, історик, літературознавець. 
 Кацнельсон Зиновій Борисович (1892 - 1938) – високопоставлений співробітник радянських спецслужб ЧК-ОГПУ-НКВД. Комісар державної безпеки 2-го рангу (26.11.1935). 
 Стебун Ілля Ісаакович (справжнє прізвище Кацнельсон) (21.I.1911, м. Городня, Чернігівської обл. — 25.IX.2005, Донецьк) — літературознавець, критик і педагог, родом з Чернігівщини.
 Кацнельсон Ісидор Савич (1910 – 1981) – радянський сходознавець, єгиптолог. Уродженець Одеси. 
 Кацнельсон Лев Ізраїлевич – радянський медик, громадський діяч, сходознавець-гебраїст. Співавтор Енциклопедичного словника Брокгауза і Єфрона. Уродженець Чернігова. 
 

Єврейські прізвища